Маршалінг (авіація) ― система візуального зв'язку літака та наземних служб
  ― процес перетворення даних з доступних в оперативній пам'яті у потрібний формат